Рикардо Кальво Мингес (; 22 октября 1943, Алькой — 26 сентября 2002, Мадрид) — испанский шахматист, международный мастер (1973).

В составе сборной Испании — участник пяти Олимпиад (1966—1970, 1974, 1978) и 4-го командного первенства Европы (1970).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты Испании